Luverne kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Luverne (Alabama)
Luverne (Minnesota)
Luverne (North Dakota)